Sopot (en macédonien Сопот, en albanais Sopoti) est un village du nord de la Macédoine du Nord, situé dans la municipalité de Koumanovo. Le village comptait 318 habitants en 2002.

Démographie 
Lors du recensement de 2002, le village comptait :
 Macédoniens : 2
 Albanais : 306
 Serbes : 6
 Bosniaques : 1
 Autres : 3

Culture 
Mosquée: La mosquée est aussi le village de Sopot est pensé pour être construite autour des -s, il a été rénové en 1950-60. Pour les résidents de la mosquée du village Sopot important est mon objet (après l'école).

Église: aussi dans ce village il y a des preuves que ces terres ont vécu en Illyrie (nos ancêtres), l'un d'eux est l'église qui est située au nord du village.

Shkolla fillore e themeluar viteve te '60-ta te shekullit te kaluar nga mesuesi i ketij fshati, Gani Memishi me origjine nga lagja e Lafeteve te fshatit Depce te Presheves.

Histoire 
Il est dit que Sopot a été fondée au cours des -s, et était à l'origine rithemelua environ - Albanais ont vécu, puis vint les Serbes et les Macédoniens. Ce beau pays a attiré de nombreux résidents, où, après la Seconde Guerre mondiale comptait plus de 1000 habitants. En cas de catastrophe a eu lieu en 1944, où l'armée slavo-macédonien | albanaise massacrés 64 hommes âgés de 13 ans et au-delà. Albanais toujours pas abandonné le village, et a commencé à l'ajout de la population de tous les territoires albanais du Kosovo en particulier Karadaku de tous Dardanie multiplié par tribus. Durant les presque 80 500 à 600 de Sopot les gens vivaient. Puis, vers 90 ans pour les résidents situation économique difficile forcés de se déplacer dans plusieurs villes

Église : aussi dans ce village il y a des preuves que ces terres ont vécu en Illyrie (nos ancêtres), l'un d'eux est l'église qui est située au nord du village.

Voir aussi

Liens internes 
 Koumanovo

Liens externes 
   Site officiel de la municipalité de Koumanovo

Références 

Village dans la commune de Kumanovo